Senegambia – region geograficzny w Afryce
 Konfederacja Senegambii
 Senegambia i Niger – terytorium zależne w Afryce w latach 1902–1904
en:Senegambia